Le terme d'Université de Rome peut faire référence à plusieurs institution universitaires dans la ville de Rome :
 l'Université de Rome « La Sapienza » (ou Rome I).
 l'Université de Rome « Tor Vergata » (ou Rome II).
 l'Université de Rome III.
 l'Université de Rome « Foro Italico » (ou Rome IV).
 l'Université de Rome « Campus bio-médical ».